«Го́тэм» () — американский криминальный телесериал, авторства Бруно Хеллера. Его разработкой занимались компании Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television.

Телесериал основан на персонажах, созданных DC Comics в их франшизе о Бэтмене.

Первоначально предполагалось, что сериал должен был повествовать о ранней службе Джеймса Гордона в полицейском управлении Готэма, однако с течением времени, идея развивалась не только до демонстрации «трансформации» Брюса Уэйна в Бэтмена, но и до изучения историй происхождения некоторых его злодеев, таких как Пингвин, Загадочник, Женщина-кошка и других.

Ниже приведён список персонажей, появившихся в телесериале.

Список персонажей

Основной состав 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Периодический состав 

*  Появляется лишь в первых двух сериях второго сезона, затем Забрина Гевара была убрана из начальных титров.
*  В одной из серий появляется только во флешбэках, кадры которых взяты из предыдущих эпизодов.

Второстепенные роли 

1 сезон
 Грейсон Маккоч — Томас Уэйн
 Бретт Тейлор — Марта Уэйн
 Дэниел Стюарт Шерман — Марио Пеппер
 Полли Ли — Алиса Пеппер
 Лили Тейлор — Пэтти
 Фрэнк Уэйли — Даг
 Дэн Баккедал — Дэвис Лэмонд
 Джеймс Колби — Лейтенант Билл Крэнстон
 Хаким Кае-Казим — Ричард Гладуэлл
 Джереми Дэвидсон — Никола
 Дэниел Лондон — Стэн Потольски
 Шарон Вашингтон — Молли Матис
 Сьюзан Миснер — Доктор Маркс
 Кристофер Джеймс Бейкер — Раймонд Эрл / Козёл
 Дэн Хедайя — Детектив Дикс
 Тодд Сташвик — Ричард Сионис / Маска
 Ал Сапиенца — Дик Лавкрафт
 Лесли Одом-мл. — Йен Харгроув
 Лесли-Энн Брандт — Лариса Диаз
 Джон Инос — Савиано
 Кристофер Хейердал — Джек Грубер
 Эллис Бисли — Медсестра Дороти Дункан
 Кевин Маккормик — Аарон Данзиг
 Исайя Уитлок мл. — Джерри Ланг
 Нико Никотера — Дерек Делавэр
 Майкл Эклунд — Боб
 Джулиан Сэндз — Джеральд Крейн
 Мария Тейер — Скотти Малленс
 Бабс Олусанмокун — Мейс
 Марк Марголис — Пол Сисеро
 Эллиот Виллар — Томас Шмидт
 Дэвид О’Хара — Реджи Пейн
 Николь Том — Мириам Лоуб
 Закари Спайсер — Том Догерти
 Колм Фиори — Доктор Фрэнсис Долмакер
 Барбара Розенблат — Лидия Биччери
 Дэниел Дейвис — Джейкоб Сколимски
 Кларк Кармайкл — Коннор

2 сезон
 Дастин Йбарра — Роберт Гринвуд
 Уилл Брилл — Арнольд Добкин
 Дэвид Фирро — Заадон
 Отто Санчес — Огден Баркер
 Норм Льюис — Заместитель мэра Харрисон Кейн
 Ленни Платт — Люк Гарретт
 Дэнни Джонсон — Гас Фримен
 Лео Фицпатрик — Джо Пайк
 Ари Маккей Уилфорд — Кейл Пайк
 Ной Роббинс — Эван Пайк
 Мишель Гомес — Леди
 Джон Скларофф — Билли Бой
 Рауль Кастильо — Эдуардо Фламинго
 Ашли Шарп Честнат — Офицер Паркс
 Томми Флэнаган — Том
 Кристен Хагер — Нора Фрайс
 Лори Петти — Джери
 Майкл Боуэн — Мачис Малони
 Джамар Грин — Капкейк
 Пол Пилкс — Сонни Гилзин
 Нед Беллами — Начальник тюрьмы Карлсон Грей
 Марк Деймон Джонсон — Уилсон Бишоп
 Питер Марк Кендалл — Пак Дэвис
 Крисчен Фразьер — Генри Уивер
 Джулия Тейлор Росс — Карен Дженнингс
 Раду Спингхел — Зеленокожий Монстр
 Брайан Макманамон — Базиль / Глиноликий

3 сезон
 Майкл Парк — Питер Гордон
 Уильям Абади — Доктор Максвелл Саймон
 Коста Ронин — Лука Волк
 Жюльен Середович — Якоб Волк
 Дэвид Дастмалчян — Дуайт Поллард
 Пи-Джей Маршалл — Коул Клеменс
 Ян Максвелл — Маргарет Хёрст

4 сезон
 Ларри Пайн — Мэр Бёрк
 Майкл Мейз — Грэди Харрис
 Майкл Бушеми — Мертон Харрис
 Дамиан Янг — Начальник лечебницы Рид
 Илана Бекер — Мертл Дженкинс
 Дакин Мэттьюс — Доктор Найлс Уинтроп
 Бенджамин Стокхэм — Алекс Уинтроп
 Кайл Винсент Терри — Охотник за головами
 Гордон Уинарик — Томми Эллиот
 Томми Нельсон — Брант Джонс
 Самия Финнерти — Грейс Бломдал

Примечания

Комментарии

Источники 

Готэм
Готэм (телесериал)